Montmorin kan syfta på:
 Montmorin, Hautes-Alpes
 Montmorin, Puy-de-Dôme